Alekseï Sergueïevitch Abramov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Mourmansk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il fait ses débuts chez les professionnels en 2001-02 avec le HK Khimvolokno Mahiliow dans l'Ekstraliga. Il y joue quelque temps avant de se joindre au club russe du Vitiaz Tchekhov qui évolue alors au second échelon du hockey en Russie. En 2005-06, il passe au Krylia Sovetov où il ne joue qu'une saison préférant retourner évoluer en Biélorussie pour la saison suivante.

En 2007-08, il retourne une saison dans la Vyschaïa Liga avec le HK Riazan. Entre 2008 et 2010, il joue dans l'Ekstraliga. Il accepte ensuite une offre du China Dragon pour jouer une saison en Chine dans l'Asia League.

Statistiques en carrière 

| 2001-2002 || HK Khimvolokno Mahiliow || Ekstraliga || 11 || || || || || || || 2 || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || HK Khimvolokno Mahiliow || EEHL B || 19 || || || 1,82 || || || 4 || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HK Vitebsk || Ekstraliga || 20 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HK Vitebsk 2 || Biélorussie D2 || 12 || || || || || || 8 || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HK Vitebsk || EEHL || 11 || || || 4,00 || || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || HK Vitiaz || Vyschaïa Liga || 23 || || || 2,29 || || || 0 || 6 || || || 2,28 || || || 0
|-
| 2004-2005 || HK Vitiaz || Vyschaïa Liga || 1 || || || 5,98 || || || 0 || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 8 || || || 1,67 || || || 2 || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Krylia Sovetov || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 1 || || || || || || 0 || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Metallourg Jlobine 2 || Biélorussie D2 || 18 || || || 3,06 || || || 10 || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HK Riazan || Vyschaïa Liga || 11 || || || 4,38 || || || 12 || 1 || || || || || || 0
|-
| 2008-2009 || HK Brest || Ekstraliga || 17 ||  || || 3,55 || 89,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 2 || 97 || || 1,85 || 84,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Chinnik Babrouïsk || Ekstraliga || 3 || 180 || || 6,67 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 2 || 100 || || 2,40 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || China Dragon || Asia League || 26 ||  || || 5,05 || 89,3 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1982
Joueur biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur des China Dragon
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Mourmansk
Naissance en RSFS de Russie